A CN az alábbi dolgokat jelentheti:

 Cartoon Network – rajzfilmadó,
 .cn – Kína tartománynév-végződése,
 Cn – a kopernícium vegyjele
 CN – Kanada nemzeti vasúttársasága
 cianid összegképlete